Глава города Кургана — высшее должностное лицо Кургана, возглавляет Администрацию города Кургана.

Список 

Хронология:

1783—1875 — городничий (Российская империя)

1875—1919 — городской голова (Российская империя)

1917—1918 и 1919—1923 — председатель исполнительного комитета Курганского городского Совета депутатов (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика)

1923—1940 — председатель исполнительного комитета Курганского районного Совета депутатов (Союз Советских Социалистических Республик)

1940—1991 — председатель исполнительного комитета Курганского городского Совета депутатов (Союз Советских Социалистических Республик)

1991—н.в — глава города (Российская Федерация)

Городничие Кургана (1783—1873) 
 Розинг, Иван Петрович (секунд-майор) (1783 — )
 Толстых, Семён Фёдорович (коллежский асессор) (1787 — )
 Чикунов, Кирополит Платонович (коллежский асессор) (—1804)
 Де Граве, Фёдор Константинович (секунд-майор) (1805 — )
 Гебауер, Иван Аристович (1809—1813)
 Аверкиев, Алексей Егорович (1813 — )
 Лапин, Иван Дмитриевич (1814—1818)
 Резанов, Иван Никифорович (1818—1821)
 Плотников, Пётр (коллежский асессор) (1821)
 Степанов, Иван Екимович (1822—1823)
 Бурдзенкевич, Фёдор Иванович (подполковник) (1825—1837)
  Неугодников, Степан Елисеевич (квартальный надзиратель) (1837 — )
 Соболевский, Антон Антонович (коллежский асессор) (—1849)
 Тарасевич, Родион Мартынович (коллежский секретарь) (март 1850—1853)
 Бучковский, Адам Николаевич (коллежский асессор) (1853—1862)
 Иванов, Алексей Николаевич (отставной штабс-капитан) (май 1863 — )
 Карпинский, Михаил Авенирович (коллежский асессор) (—1867)
 Макаревич, Болеслав Станиславович (1867—1873)

Городские главы Кургана (1875—1919) 
 Шишкин, Фёдор Васильевич (купец 1-й гильдии;  — )
 Филинов, Иван Борисович (купец 2-й гильдии;  — )
 Шишкин, Фёдор Васильевич (купец 1-й гильдии;  — )
 Кропанин, Иван Григорьевич (купец 2-й гильдии;  — )
 Галямин, Фёдор Иванович (купец 2-й гильдии;  — )
 Евграфов, Осип Никанорович (купец 2-й гильдии;  — 1893)
 Филинов, Иван Иванович (купеческий сын, инженер-механик; 1893 — )
 Серов, Михаил Ефремович (мещанин, ранее числившийся по купеческому сословию;  — 1896)
 Шветов, Фёдор Васильевич (купеческий сын;  — 1918)
  Шубский, Георгий Петрович (врач) (5 июня 1918 — август 1919, эвакуировался с отступающими белыми)

Председатель Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов 
 Гордиенко, Пётр Яковлевич (18 ноября 1917—1918; в конце апреля 1918 года П. Я. Гордиенко предоставили двухмесячный отпуск для лечения)
 Князев, Михаил Петрович (1918)
 Каменских, Алексей Яковлевич (1918 — апрель 1918)
 Мунгалов, Василий Михайлович (апрель — середина мая 1918)
 Зайцев, Евгений Леонтьевич (середина мая — 2 июня 1918)

Чехословацкий комендант города 
 поручик Вацлав Сухий (июнь 1918)
 поручик Богуслав Губ (1918 — 1 января 1919)

Комендант русских войск в Кургане  
 полковник (летом генерал-майор) Лазарев (1 января 1919 — 13 августа 1919), вр. и.д. Начальника Гарнизона города Кургана и Уполномоченного по охране Государственного порядка и Общественного спокойствия по городу Кургану и Уезду

Председатель Революционного комитета 
 Воронцов, Николай Николаевич  (24 августа 1919 — середина января 1920)

Председатели исполнительного комитета Курганского уездного Совета 
Город входил в состав Курганского уезда и подчинялся руководителям уезда.
 Ершов А. П. (1920—1921)
 Сидоров, Павел Сафонович (1921—1922)
 Фарафонов, Иван Алексеевич (1922—1923)

Председатели исполнительного комитета Курганского городского Совета 
 Фарафонов, Иван Алексеевич (1922—1923), одновременно председатель уисполкома.

Председатель исполнительного комитета Курганского районного Совета (1923—1940) 
Город входил в состав Курганского района (ныне Кетовский район) и подчинялся руководителям района.

 Левченков, Пётр Иванович (1930—1932)

Председатели исполнительного комитета Курганского городского Совета (1940—1991) 
 Гевенев, Михаил Михайлович (3 января 1940 — январь 1942)
 Соколов, Антон Николаевич (январь 1942 — март 1943)
 Чумаков, Василий Васильевич (март 1943 — июль 1943)
 Пашков, Иван Григорьевич (июль 1943 — апрель 1944)
 Шиншин, Михаил Исаевич (июль 1945 — июнь 1946)
 Кондратов, Пётр Антонович (август 1946 — декабрь 1950)
 Перелыгин, Михаил Андреевич (декабрь 1950 — февраль 1957)
 Леонов, Александр Прокопьевич (март 1957 — октябрь 1957)
 Левчук, Кирилл Викторович (октябрь 1957 — декабрь 1964)
 Махалов, Геннадий Сергеевич (декабрь 1964 — февраль 1976)
 Ларин, Василий Сергеевич (февраль 1976 — сентябрь 1978)
 Хорольский, Владимир Иванович (сентябрь 1978 — май 1983)
 Новиков, Александр Тимофеевич (июнь 1983 — октябрь 1986)
 Самойлов, Михаил Сергеевич (1986—1988)
 Ельчанинов, Анатолий Фёдорович (январь 1989 — декабрь 1991)

Председатель Курганского городского Совета Народных Депутатов (1991—1993) 
 Пшеничников, Виталий Георгиевич (1991—1992)
 Казанцев, Александр Иванович (1992—1993)

Глава Администрации, мэр города Кургана (1991—1996) 
 Ельчанинов, Анатолий Фёдорович (11 декабря 1991 — ноябрь 1996)

Глава городского самоуправления, мэр города Кургана (1996—2004) 
 Ельчанинов, Анатолий Фёдорович (ноябрь 1996 — декабрь 2004)

Главы города Кургана (с 2004) 
 Ельчанинов, Анатолий Фёдорович (декабрь 2004 — 27 октября 2009)
 Серков, Виктор Владимирович (27 октября 2009 — 19 ноября 2012)
  Тяжельников, Вячеслав Михайлович (20 ноября 2012 — 12 декабря 2012)
 Кожевников, Павел Михайлович (12 декабря 2012 — 24 сентября 2014)
 Руденко, Сергей Владимирович (24 сентября 2014 — 4 марта 2019)
  Прозоров, Игорь Викторович (4 марта 2019 — 5 апреля 2019)
 Потапов, Андрей Юрьевич (5 апреля 2019 — 12 мая 2021)
 Ситникова, Елена Вячеславовна (с 8 июля 2021;  13 мая  — 7 июля 2021)

См.также 
 Курганская областная дума

Примечания

Ссылки 
 Администрация города

Курган